Кирха Христа — протестантские храмы:

 Кирха Христа (Кёнигсберг)
 Кирха Христа в Ратсхофе

См. также 
 Крайстчерч (значения)